Wahlkreis 111 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 111
 Landtagswahlkreis 111